

Personaggi vari 

Bin Ueda – poeta e traduttore giapponese.
Daisuke Ueda – modello giapponese.
Fumito Ueda – autore di videogiochi giapponese.
Kenkichi Ueda – generale giapponese.
Seiji Ueda – astronomo giapponese.

Personaggi dello spettacolo 

Kana Ueda – doppiatrice giapponese.
Hidehito Ueda – regista di anime giapponese.
Miyuki Ueda – doppiatrice giapponese.
Tatsuya Ueda – cantautore ed attore giapponese.
Yūji Ueda – doppiatore giapponese.

Sportivi 

Kōta Ueda – calciatore giapponese.
Naomichi Ueda – calciatore giapponese.
Noboru Ueda – pilota motociclistico giapponese.
Masakatsu Ueda – lottatore di arti marziali giapponese.
Tadahiko Ueda – ex calciatore giapponese.
Yoshimi Ueda – dirigente sportivo giapponese.

Altro 
Ueda – città giapponese.
Ueda – stazione ferroviaria di Nagano.
Ueda – stazione della metropolitana di Nagoya.